Rajaonarivelo ist der Familienname folgender Personen:
 Pierrot Rajaonarivelo (* 1946), madagassischer Politiker
 Raymond Rajaonarivelo (* 1955), madagassischer Filmregisseur
 Ronald Rajaonarivelo (* 1990), madagassischer Fußballspieler